Мариупольское телевидение (МТВ) () — украинский региональный телевизионный канал. С момента своего создания в 1997 году позиционирует себя как семейный канал, ориентированный на интересы разных возрастных и социальных категорий телезрителей. Зона уверенного приёма — Мариуполь, и прилегающие районы (Новоазовский, Володарский, Волновахский, Мангушский, Тельмановский, часть Запорожской области).

Вещание круглосуточное, ведётся с мариупольской телевышки на 38 дециметровом телевизионном канале. Мощность передатчика 500 Ватт.

Телеканал выпускает 20 программ собственного производства (информационные, аналитические, спортивные, развлекательные и авторские программы). При помощи собственной передвижной телестудии транслируются спортивные соревнования, телемосты и концерты в прямом эфире.

Количество работников — 70 человек (по состоянию на 2013 год).

История канала 
Канал учреждён Исполкомом Мариупольского горсовета в октябре 1995 года как коммунальное предприятие. А уже спустя месяц зрители Мариуполя и Донецкой области могли видеть выпуски "Мариупольской панорамы" в эфире Донецкой ОДТРК (тогда сеть УТ-2). Инициатором создания канала и первым его директором была А. Т. Алымова. 
В собственный городской дециметровый эфир канал вышел 5 марта 1997 года. В этом же году телеканал получил Гран-при международного телефестиваля «Украинская перспектива» за документальный фильм «Судьбы нервущаяся нить» о переселении греков из Крыма в Приазовье.

В конце 2007 года проводилось тестовое вещание через спутник «Hellas Sat — 2».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Державний реєстр телерадіоорганізацій України (станом на 1 січня 2010 року)
 На Мариупольском телевидение — юбилей! // Интернет-газета Донбасса НОВОСТИ.dn.ua, 5 марта 2009 г.
 
 

Региональные телеканалы Украины
Предприятия Мариуполя
Телеканалы, запущенные в 1997 году
Телеканалы Донецкой области
Метинвест
HD-телеканалы
Средства массовой информации Мариуполя